Осада Ивангорода:
 Осада Ивангорода (1496) — осада и взятие крепости шведскими войсками в ходе русско-шведской войны 1495—1497 годов
 Осада Ивангорода (1502) — успешная оборона крепости от войск Вальтера фон Плеттенберга во время русско-литовско-ливонской войны 1500—1503 годов
 Осада Ивангорода (1590) — успешная оборона крепости от шведских войск во время русско-шведской войны 1590—1595 годов
 Осада Ивангорода (1612) — шестимесячная осада и взятие крепости шведским войском в ходе Смуты
 Осада Ивангорода (1704) — взятие Ивангорода русским войском в ходе Северной войны

Осады по городам